Miniemenklooster (Antwerpen)
 Sint-Jans en Sint-Stevenskerk der Miniemen - voormalige klooster van de Miniemen in Brussel
 Miniemeninstituut (Leuven) - voormalig klooster van de Miniemen in Leuven

Miniemen (orde)